Эйрд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эйрд, Фрейзер (род. 1995) — канадский футболист, защитник клуба «Ванкувер Уайткэпс» и сборной Канады.
 Эйрд, Холли (род. 1969) — британская актриса и певица.